La palabra Cron puede referirse a:

 Cron, en geología duración de determinadas unidades estratigráficas.
 Cron, programa informático que realiza tareas a intervalos regulares en sistemas tipo UNIX.
 Glynis V. Cron, botánica sudafricana.